PGS Gaming — польская мультигейминговая киберспортивная организация, основанная в 2004 году. В частности, благодаря большим успехам бывшего Counter-Strike: PGS команде удалось утвердить себя в качестве одной из ведущих команд Польши.

Название PGS изначально происходит от названия спонсорской компании. В настоящее время, в сочетании с Wilda D-Link, названием является D-Link PGS.

Сегодня PGS Gaming имеет подразделения в Warcraft III, DotA, Quake, Call Of Duty 4, FIFA и Need for Speed. Во главе организации Филипп «ryan» Каспрович (Philipp Kasprowicz) и Марцин «Darky» Сечковский (). PGS являлась членом G7 Teams.

История 
8 апреля 2004 года две крупнейшие конкурентные киберспортивные организации Польши Aristocracy и SpecSter объединились. Выбрав Pentagram Company в качестве главного спонсора, новым названием киберспортивной организации стало Pentagram.

Первых крупных успехов добилось подразделение Counter-Strike, в начале 2005 года они выиграли ClanBase EuroCup X и Samsung Euro Championship 2005. В том же году PGS участвовали в ESWC.

В 2006 году, организация была переименована в PGS Gaming, и под этим тегом приняла участине на World Cyber Games. Тогда организация впервые заявила о себе на международной арене. PGS Gaming завоевали премию 2007 года eSports Award как команда года, а игрок Филип «Neo» Кубский () удостаивался звания (Player of the Year и Counter-Strike Player of the Year)

В конце 2007 года, PGS Gaming уже не показывают хороших результатов. Создается новый состав по Counter-Strike. Однако подразделение Warcraft III показывает хорошие результаты и радует инвесторов.

Под знамёнами MYM: В середине декабря 2007 стало известно, что игроки КС подразделения переходят в MYM. Так как игроки представляли Польшу на ESWC 2008, то новый состав MYM заменил PGS на чемпионате, а впоследствии одержал победу.

Leaving PGS was a really difficult decision for us, as we’ve been part of the team since the beginning. But the time has come and our ambitions have risen. That’s why we’ve decided to join one of the best gaming organizations in the world — MYM. Hopefully now, with right the support of our new friends, we will achieve even more! Also, we would like to thank the PGS guys for their support throughout all these years. These times were our best. We wish them best of luck in the future

В июле 2008 года, вскоре после презентации D-Link в качестве нового главного спонсора, контракты не были продлены. Только игроки Warcraft III продлили свои контракты.

С тех пор, PGS представлены только на национальном рынке, где в течение многих лет они в числе лидеров.

В начале 2009 года было анонсировано о восстановлении CS подразделения и представлены его игроки.

В октябре 2009 года  Лукаш «drive» Снопкевич () и  Ярослав «pasha» Яжомбковский () перешли в Frag eXecutors.

Составы дивизионов

Достижения

Counter-Strike 1.6 male

Warcraft III 
  — LCW Sezon 4 2005
  — ClanBase Warcraft III Clan OpenCup Spring 2005
  — ClanBase Warcraft III OpenCup Fall 2004

FIFA 
  — Mistrzostwo Polski 2006
  — JP.Cup
  — IPS
  — ESL Clanwar SL
  — Wicemistrzostwo Polski 2007

Личный зачет

См. также 
 Electronic Sports League
 Frag eXecutors

Примечания 

Киберспорт в Польше